Du Rietz ist der Familienname folgender Personen:
* Gustaf Einar Du Rietz (1895–1967), schwedischer Botaniker, Ökologe und Pflanzensoziologe
 Kim Ekdahl Du Rietz (* 1989), schwedischer Handballspieler

Siehe auch:

 Rietz
 Ritz